Лятната универсиада е международно спортно състезание за студенти, организирано по подобие на летните олимпийски игри, но в значително по-малък мащаб.

Организатор на летните универсиади е Международната университетска спортна федерация FISU.

Проведени летни универсиади 
Към август 2007 са проведени 24 летни универсиади – първата е през 1959 г. в Торино (Италия), а последната – през 2009 г. в Белград (Сърбия).

Предстоящи Летни универсиади 
Вече са избрани домакинствата и се извършва подготовката за провеждането на следващите 3 универсиади.

Вижте също 
 FISU
 Универсиада
 Зимна универсиада